Le patronyme russe Ouchakov  (En langue russe : Ушаков) est utilisé dans plusieurs domaines. Le nom de l'amiral Fiodor Fiodorovitch Ouchakov fut attribué à une planète, des ordres distinctifs soviétiques, des bâtiments de guerre soviétiques.

Personnalités 
Alexandre Kirillovitch Ouchakov : (1920-1992), héros de l'Union soviétique ;
Alexandre Kleonakovitch Ouchakov : (1803-1877), général d'infanterie russe ;
Alexandre Mitrofanovitch Ouchakov : (-1787), marin russe ;
Alexandre Pavlovitch Ouchakov : (1833-1874), écrivain et minéralogiste russe ;
Alexandre Sergueïevitch Ouchakov : (1836-?), économiste russe ; 
Andreï Ivanovitch Ouchakov : (1672-1747), comte, chef du Bureau d'investigation secret sous le règne de Pierre  de Russie ; 
Anton Borissovitch Ouchakov : (1972-1995), sergent russe, héros de la Russie à titre posthume ;
Boris Fiodorovitch Ouchakov : (-1918), lieutenant-colonel, membre du Mouvement blanc ; 
Dmitri Arkadievitch Ouchakov : (1988-), gymnaste russe, membre de l'équipe nationale de Russie en trampoline, il prit part aux Jeux olympiques de Beijing en 2008, champion de Russie en 2006, 2007 ;
Dmitri Vladimirovitch Ouchakov : (1984-), acteur russe ;
Dmitri Nikolaïevitch Ouchakov : (1873-1942), philologue russe ;
Ievgeni Griegorievitch Ouchakov : major-général d'artillerie de l'Armée soviétique, il prit part à la bataille de Koursk, frère de Nikolaï Grigorievitch Ouchakov ;
Ivan Ignatievich Ouchakov dit Théodore de Sanaksar (1718-1791 : moine russe ;
Ivan Mikhaïlovitch Ouchakov : au cours des Guerres napoléoniennes, il fut l'un des chefs de l'Armée impériale de Russie ;
Fiodor Fiodorovitch Ouchakov : amiral russe (1744-1817), commandant des forces navales impériale de Russie au  ;
Georgi Alexeïevitch Ouchakov : (1901-1963), explorateur soviétique de l'Arctique, docteur en sciences géographiques (1950), auteur de 50 découvertes scientifiques ;
Iakov Afanasievitch Ouchakov : membre du Conseil d'État de la Russie impériale (1841-1912) ;
Iouri Viktorovitch Ouchakov : (1947)-) : diplomate russe ;
Konstantin Anatolievitch Ouchakov : (1970-), volleyeur russe ;
Konstantin Andreïevitch Ouchakov : (1892-1967), physicien soviétique ;
Maksim Vladislavovitch Ouchakov : danseur de ballet russe ;
Maksim Ioulievitch Ouchakov : (1972-), acteur et animateur russe ;
Matveï Alexandrovitch Ouchakov : poète russe de la seconde moitié du  ;
Nikolaï Mitrofanovitch Ouchakov : (1875-1963), colonel russe, il prit part à la Première Guerre mondiale et servit au sein du Mouvement blanc ;
 
Nikolaï Grigorievitch Ouchakov : (1902-1968), héros de l'Union soviétique, major-général d'artillerie, frère de Ievgeni Grigorievitch Ouchakov ;
Nikolaï Nikolaïevitch Ouchakov : (1899-1973), poète, écrivain et traducteur russe ;
Nikolaï Ivanovitch Ouchakov : (1927-), chanteur baryton au théâtre du Bolchoï ;
Nil Valerievitch Ouchakov : (1976-), homme politique letton, élu maire de Riga en 2009 ; 
Pavel Nikolaïevitch Ouchakov : (1779-1853), général de cavalerie, major-général, au cours des Guerres napoléoniennes, il fut l'un des commandants en chef de l'Armée impériale de Russie ;
Piotr Anisimovitch Ouchakov : (1861-1912), architecte russe ;
Sergueï Nikolaïevitch Ouchakov : (1776-1814), major-général de cavalerie, au cours des Guerres napoléoniennes, il fut l'un des commandants de l'Armée impériale de Russie, il fut tué à la bataille de Craonne ;
Simon Fiodorovitch Ouchakov : (1626-1686), peintre d'icônes et graphiste russe ;
Stepan Fiodorovitch Ouchakov : (1705-?), écrivain russe ;
Vassili Apollonovitch Ouchakov : (1789-1838), romancier russe.

Ouchakova 
Arina Andreïevna Ouchakova : (1989-), patineuse en couple russe. Troisième au championnat de Russie en 2008, avec son partenaire Sergueï Anatolievitch Karev, ils représentèrent la Russie au championnat d'Europe de patinage sur glace où ils prirent la cinquième place.

Distinctions 
Ordre Ouchakov : Créé par le Présidium du Soviet, cette distinction fut préservée par la fédération de Russie.
Médaille Ouchakov :

Planète 
Ouchakov : Planète découverte par l'astronome soviétique Ludmila Tcherny.

Édifice 
Ouchakov : Institut naval situé à Kaliningrad.

Navires de guerre 
Amiral Ouchakov : cuirassé de défense côtière mis en service en 1895 - Sabordé le  à La bataille de Tsushima;
Amiral Ouchakov : Croiseur de type Sverdlov, Lancement le  - Rayé des effectifs de la Marine soviétique en 1987;
Amiral Ouchakov : Croiseur de bataille - Lancement le  - Rayé des effectifs de la Marine soviétique en 1990.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe